Provotorova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Inna Joerjevna Provotorova (geb. 1974) - Russische actrice
 Sofja Denisovna Provotorova (geb. 2003) - Russische atleet, korteafstandsloper